Protekt steht für:
 Protek Gesellschaft für Industrieentwicklungen, deutscher Fahrzeughersteller (1949–1958)
 Protek AG, ehemaliger Schweizer Hersteller von  Hüftgelenksprothesen, heute Mathys AG
 Protek, russisches Pharmaunternehmen ()